The Charlatans – gruppo musicale rock psichedelico statunitense
 The Charlatans – album del gruppo statunitense omonimo del 1969
 The Charlatans – gruppo musicale alternative rock inglese
 The Charlatans – album del gruppo inglese omonimo del 1995

Pagine correlate 
 The Charlatan